Pacs steht für:
 Pacs del Penedès, eine Gemeinde in Katalonien (Spanien)

PACS steht als Abkürzung für:
 Post-Acute Covid-19 Syndrome, siehe Long COVID
 Picture Archiving and Communication System, ein Bildarchivierungssystem
 Ziviler Solidaritätspakt (Pacte civil de solidarité), das französische Pendant zur eingetragenen Partnerschaft
 Physics and Astronomy Classification Scheme, eine Klassifikation des American Institute of Physics (AIP)
 Physical Access Control System, eine Klasse von Systemen der Informationsverarbeitung zur Zutrittskontrolle zu Gebäuden, Gebäudeteilen oder einzelnen Räumen, auch elektronische Zutrittskontrollsysteme genannt, siehe Zutrittskontrolle#Aufbau eines elektronischen Zutrittskontrollsystems

Siehe auch:
 Paks (Begriffsklärung)
 Pax (Begriffsklärung)

Abkürzung